Џејк Лејси (; Гринфилд, 14. фебруар 1985) амерички је глумац.

Биографија 
Рођен је у Гринфилду, а одрастао у Питсфорду. Године 2008. дипломирао је на Уметничкој академији Универзитета Северне Каролине у Винстон-Сејлему. Након дипломирања, радио је повремене послове у држави Њујорк.

Дана 22. августа 2015. оженио се Лорен Делео. Имају два сина.

Филмографија

Филм 

|-
| 2014.
|
| -{Obvious Child}-
| Макс
|
|-
| 2014.
|
| -{Balls Out}-
| Кејлеб Фулер
|
|-
| 2015.
| Керол
| -{Carol}-
| Ричард Семко
|
|-
| 2015.
| Божић код Куперових
| -{Love the Coopers}-
| Џо
|
|-
| 2016.
| Како бити соло
| -{How to Be Single}-
| Кен
|
|-
| 2016.
| Најбоље од њих
| -{Their Finest}-
| Карл Ландбек
|
|-
| 2016.
| Госпођица Слоун
| -{Miss Sloane}-
| Форд
|
|-
| 2017.
|
| -{Christmas Inheritance}-
| Џејк Колинс
|
|-
| 2018.
| -{Rampage}-
| -{Rampage}-
| Брет Вајден
|
|-
| 2018.
|
| -{Diane}-
| Брајан
|
|-
| 2018.
| Џони Инглиш: Поново у акцији
| -{Johnny English Strikes Again}-
| Џејсон Волта
|
|-
| 2019.
| Ода радости
| -{Ode to Joy}-
| Купер
|
|-
| 2019.
|
| -{Otherhood}-
| Пол Халстон Мајерс
|
|-
| 2021.
|
| -{Being the Ricardos}-
| Боб Керол
|
|-
| 2022.
|
| -{Significant Other}-
| Хари
|
|-
|}

Телевизија 

|-
| 2008.
| Усмеравајуће светло
| -{Guiding Light}-
| Чип
| 1 епизода
|-
| 2010—2011.
|
| -{Better with You}-
| Кејси Марион Давенпорт
| 22 епизоде
|-
| 2012.
|
| -{Royal Pains}-
| Флојд
| 1 епизода
|-
| 2012—2013.
| У канцеларији
| -{The Office}-
| Пит Милер
| 21 епизода
|-
| 2014.
|
| -{The Michael J. Fox Show}-
| Скот
| 1 епизода
|-
| 2015—2016.
|
| -{Billy & Billie}-
| Кит
| 8 епизода
|-
| 2015—2016.
| Девојке
| -{Girls}-
| Фран Паркер
| 12 епизода
|-
| 2016.
| Преглед протекле недеље са Џоном Оливером
| -{Last Week Tonight with John Oliver}-
| лик у реклами
| 1 епизода
|-
| 2017—2018.
|
| -{I'm Dying Up Here}-
| Ник Беверли
| 16 епизода
|-
| 2019.
| Фоси/Вердон
| -{Fosse/Verdon}-
| Рон
| 5 епизода
|-
| 2019.
|
| -{Ramy}-
| Кајл
| 1 епизода
|-
| 2020.
|
| -{High Fidelity}-
| Клајд
| главна улога
|-
| 2020.
| Госпођа Америка
| -{Mrs. America}-
| Стенли Потингер
| 2 епизоде
|-
| 2021.
| Бели лотос
| -{The White Lotus}-
| Шејн Патон
| главна улога (1. сезона)
|-
| 2022.
|
| -{A Friend of the Family}-
| Роберт Берчолд
| главна улога
|-
|}

Референце

Спољашње везе 

 

Рођени 1985.
Биографије живих особа
Амерички глумци